Капитанская дочка — название произведений.

 «Капитанская дочка» — повесть А. С. Пушкина (1836)
в музыке
 «Капитанская дочка» — опера Ц. А. Кюи (1911)
 «Капитанская дочка» — опера С. А. Каца (1941)
 «Капитанская дочка» — написанное в 1887—1888 гг. И. В. Шпажинским для П. И. Чайковского либретто оперы, от создания которой композитор впоследствии отказался.
в кинематографе
 «Капитанская дочка» — советский фильм Юрия Тарича по сценарию Шкловского (1928)
 «Капитанская дочка» — итальянский фильм Марио Камерини (1947)
 «Капитанская дочка» — советский фильм Владимира Каплуновского (1958)
 «Капитанская дочка» — советский телеспектакль Павла Резникова (1976)
 «Капитанская дочка» — итальянский мини-сериал (2012)
в мультипликации
 «Капитанская дочка» — российский мультфильм (2005)

Примечания